Rocky Ridge ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Rocky Ridge (Alabama)
 Rocky Ridge (Maryland)
 Rocky Ridge (Ohio)
 Rocky Ridge (Pennsylvania)
 Rocky Ridge (Tennessee)
 Rocky Ridge (Utah)
 Rocky Ridge (Washington)

in Kanada:
 Rocky Ridge (Calgary)